49-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2008 () проводился в городе Реджайна (Саскачеван) c 16 по 24 февраля 2008 года. В провинции Саскачеван чемпионат проводился в 6-й раз, в Реджайне — в 4-й раз (до этого там проводились чемпионаты , ,  года).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2008, который состоялся в марте 2008 в городе Вернон (Канада), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 2009.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (8-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Дженнифер Джонс; для самой команды это была 2-я победа в чемпионатах), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Альберта (Шеннон Клейбринк). Бронзовые медали завоевала команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Шерри Мидо).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Занявшими третье место считаются как команда, проигравшая в плей-офф-2, так и команда, проигравшая в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из: )

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после окончания группового этапа

Статистика после окончания группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейк 

По результатам тай-брейка с 4-го места в полуфинал-2 плей-офф вышла команда Манитобы.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2008 и чемпионате Канады 2009 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз самому ценному игроку имени Сандры Шмирлер
(см. :en:Sandra Schmirler Most Valuable Player Award)

Награда присуждается «самому ценному игроку» (MVP), показавшему на групповом этапе наилучшую игру, по мнению представителей средств массовой информации, освещавших чемпионат.

Приз получила Кэти Овертон-Клэпем (команда Манитобы).

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз получила Стефани Кларк () (Остров Принца Эдуарда).

 Joan Mead Builder Award
(см. :en:Scotties_Tournament_of_Hearts#Joan_Mead_Builder_Award)

Призом награждён Дон Уиттман () — в течение многих лет спортивный комментатор канадских телекомпаний, за его вклад в развитие и популяризацию женского кёрлинга (посмертно; Дон Уиттман скончался 19 января 2008).

Примечания

Ссылки 
 2008 SCOTTIES TOURNAMENT OF HEARTS | Soudog's Curling History Site: Canadian Ladies Curling Champions

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2008
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2008
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2008

2008
Спортивные соревнования в Реджайне
Спорт в Канаде в 2008 году